Mistral Trains Modeles est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de modèles réduits de trains français haut de gamme à l'échelle HO.

La conception est franco-belge (modélisation en 3D sur informatique de la carrosserie et des circuits imprimés), la fabrication est chinoise (moulage du plastique et assemblage des pièces détachées).

Historique 
L'entreprise Mistral est fondée en 2005 par Jacques Bret.

Elle a été rapidement reconnue pour ses innovations  :
 fonctionnement en système 2 ou 3 rails sans avoir besoin de l'intervention humaine (automatique par carte électronique) ;
 télécommande des modèles par téléphone portable.

Modèles 
Les modèles sont déclinés en trois gammes :
 Silver : fonctionnement analogique ;
 Titanium : fonctionnement digital (ou numérique) ;
 Gold : fonctionnement digital et sonore (LockSound).

X 3800 
Les X 3800 dits "Picasso" sont reproduits à  exemplaires à partir de 2006 en 13 modèles différents, de différentes époques et livrées : les livrées rouge et crème, avec toit rouge ou non, avec faces jaunes « Champigneulles » ou pas, en version « gris-perle et rubis », en version telles que choisies par des chemins de fer touristiques ou des associations de sauvegarde

Certains modèles sont équipés de cartes digitales et sonores.

X 4200 
Le X 4200 est commercialisé en , .

5 numéros différents sont reproduits, 4 en marquages SNCF (2 en sigles de classe ronds et 2 en sigles de classe rectangulaires) et un en livrée verte Agrivap.

Ce modèle a reçu les distinctions suivantes : 
  ;
 .

CC 65000 
Le CC 65000 est commercialisé en , en cinq versions de différentes époques et réseaux  : version bleu marine (désignation d'origine 060-DB) et bleu diesel (désignation CC 65000) SNCF et Cité du train, version bleu roi TVT, ou encore version verte Agrivap).

Ce modèle a reçu les distinctions suivantes : 
 élu modèle de l'année 2009 par les lecteurs de la revue Le Train ;
 promu modèle de l'année 2010 par la Fédération française de modélisme ferroviaire.

BB-1 à 80 
Les BB 1-80 ont été commercialisées à partir de .

Elles sont produites en versions unités simples sous 4 versions différentes, et en version unités multiples sous 2 versions différents, qui représentaient les jumelages définitifs faits sur ces engins moteurs par la SNCF en Maurienne.

 unités en version unité simple ont été produites.

Ballastières 
Wagons trémies à ballast de l'Infra, les trémies ont fait leur apparition sur le marché du modélisme en .

Elles sont produites en 12 versions différentes (dont certaines en décoration belge en exclusivité pour la société Jocadis).

Le modèle réduit des trémies ballast a été promu wagon HO modèle de l'année 2009 par la Fédération française de modélisme ferroviaire.

X 2000

Sources 

 Revue française Loco-Revue de 
 Revue française RMF de 
 Revue française Loco-Revue, de 
 Revue française RMF, numéro 528 de juillet/
 Revue française Le Train, numéro 258 d'
 Revue française RMF, numéro 541 d'
 Revue française Loco-Revue, d'
 Revue française Le Train, numéro 266 de 
 Revue française RMF, numéro 535 de 
 Revue italienne Mondo Ferroviario, numéro 291 de 
 Revue allemande MIBA d'
 Revue allemande Eisenbahn Journal, édition spéciale "Foire de Nuremberg" d'
 Revue française Le Train, numéro 275 de 
 Revue espagnole MaqueTren de 
 Revue italienne Mondo Ferroviario, numéro 286 de 
 Revue allemande Eisenbahn Magazin, de 
 Revue française Le Train, numéro 312 d'
 Revue française RMF, numéro 585 d'
 Revue française Loco-Revue, d' Revue française Le Train, numéro 312 d'
 Revue française RMF, numéro 585 d'
 Revue française Loco-Revue'', d'

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des fabricants de trains miniatures
 Matériel moteur de la SNCF

Liens externes 
 

Entreprise fondée en 2006
Fabricant de trains miniatures
Entreprise ayant son siège à Bruxelles